Het tennistoernooi US Open werd in 1977 bij de mannen voor de 97e keer gehouden. De als vierde geplaatste Argentijn Guillermo Vilas won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaan Jimmy Connors met 2-6, 6-3, 7-6 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (vierde ronde)
  Jimmy Connors (finale)
  Brian Gottfried (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (winnaar)
  Manuel Orantes (kwartfinale)
  Raul Ramirez (eerste ronde)
  Ilie Năstase (tweede ronde)
  Vitas Gerulaitis (vierde ronde)

  Eddie Dibbs (derde ronde)
  Dick Stockton (kwartfinale)
  Roscoe Tanner (vierde ronde)
  Harold Solomon (halve finale)
  Mark Cox (eerste ronde)
  Ken Rosewall (derde ronde)
  Wojciech Fibak (vierde ronde)
  Stan Smith (tweede ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1977
US Open (tennis)